

Patronyme
 Alexis Desseaux (1961- ), acteur français ;
 Louis Desseaux (1798-1881), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme